Вінстон (округ, Алабама)
 Вінстон (округ, Міссісіпі)